Ломита Бланка има више значења:

 Ломита Бланка, Ел Пилонсиљо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ломита Бланка (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику